Санта Круз де лас Флорес има више значења:

 Санта Круз де лас Флорес (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Круз де лас Флорес (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Круз де лас Флорес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Круз де лас Флорес (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику